Neutralizzazione  – in chimica, avanzamento di una reazione acido-base fino al suo punto di equivalenza
Neutralizzazione  – in linguistica, il venir meno di una opposizione fonologica